Петко Попов може да се отнася за:

 Петко Попов (1900 – 1944) – български журналист;
 Петко Попов (1932 – 2011) – български юрист.